Aérospatiale peut désigner :
 aérospatiale, une discipline scientifique qui rassemble les techniques de l'aéronautique et celles de l'astronautique ;
 Aerospatiale, la dénomination officielle de la société nationale industrielle aérospatiale française à partir de , jusqu'à sa dissolution en 1999, par fusion-absorption dans le groupe EADS ;
 Aerospatiale, une revue éditée par la société précédente, de 1970 à 1983.